4-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 16 по 25 октября 1987 года в Эль-Кувейте (Кувейт) с участием 17 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Китай, Кувейт, Новая Зеландия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Южный Йемен, Япония.

Система проведения чемпионата 
17 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр между собой на первом этапе. По две лучшие команды выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—16 места по подобной системе разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4 места.

Первый этап

Группа А 

 17 октября: Япония — Австралия 3:0 (15:1, 15:9, 15:4); Пакистан — Саудовская Аравия 3:0 (15:3, 15:2, 15:5).
 18 октября: Австралия — Саудовская Аравия 3:2 (12:15, 13:15, 15:13, 15:9, 15:2); Япония — Пакистан 3:0 (15:1, 15:5, 15:2).
 19 октября: Пакистан — Австралия 3:0 (15:12, 15:10, 15:10); Япония — Саудовская Аравия 3:0 (15:2, 15:4, 15:4).

Группа В 

 16 октября: Бахрейн — Южный Йемен 3:0; Кувейт — Новая Зеландия 3:0.
 17 октября: Бахрейн — Новая Зеландия 3:1 (15:13, 14:16, 15:10, 15:13).
 18 октября: Новая Зеландия — Южный Йемен 3:0 (15:9, 15:6, 15:12).
 19 октября: Кувейт — Бахрейн 3:2 (15:13, 15:10, 7:15, 6:15, 15:12).
 20 октября: Кувейт — Южный Йемен 3:0 (15:7, 15:1, 15:0).

Группа С 

 17 октября: Китай — Таиланд 3:0 (15:3, 15:2, 15:5); Индия — Иран 3:0 (15:9, 15:8, 15:9).
 18 октября: Иран — Таиланд 3:0 (15:7, 19:17, 16:14); Китай — Индия 3:0 (16:14, 15:13, 15:11).
 19 октября: Китай — Иран 3:0 (15:5, 15:6, 15:2); Индия — Таиланд 3:0 (15:5, 15:2, 15:7).

Группа D 

 16 октября: Южная Корея — Тайвань 3:2 (15:12, 14:16, 15:10, 6:15, 16:14); Ирак — ОАЭ 3:-.
 17 октября: Тайвань — Ирак 3:0 (15:9, 15:11, 15:9); Южная Корея — Иордания 3:0 (15:6, 15:1, 15:4).
 18 октября: Тайвань — ОАЭ 3:0 (15:3, 15:12, 15:5); Ирак — Иордания 3:0 (15:8, 15:2, 15:5).
 19 октября: Южная Корея — Ирак 3:0 (15:2, 15:4, 17:15); ОАЭ — Иордания 3:0 (15:10, 15:6, 15:8).
 20 октября: Южная Корея — ОАЭ 3:0 (15:7, 15:1, 15:0); Тайвань — Иордания 3:0 (15:0, 15:2, 16:14).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 22 октября: Южная Корея — Пакистан 3:0; Япония — Тайвань 3:0.
 23 октября: Тайвань — Пакистан 3:0; Япония — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:9, 15:10).

Группа F 

 22 октября: Китай — Бахрейн 3:-; Кувейт — Индия 3:-.
 23 октября: Индия — Бахрейн 3:-; Китай — Кувейт 3:-.

Второй этап (за 9—16 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

Группа H

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
24 октября
 Китай — Южная Корея 3:1 (15:7, 12:15, 15:9, 15:10)
 Япония — Кувейт 3:0 (15:3, 15:9, 15:10)

Полуфинал за 5—8 места 
24 октября
 Индия — Пакистан 3:0 (15:4, 15:5, 15:9)
 Тайвань — Бахрейн 3:0 (15:12, 15:13, 15:10)

Полуфинал за 9—12 места 
24 октября
 Ирак — Новая Зеландия 3:0 (15:8, 15:9, 15:10)
 Иран — Австралия 3:1 (16:14, 16:14, 2:15, 16:14)

Полуфинал за 13—16 места 
24 октября
 Саудовская Аравия — Южный Йемен 3:0 (15:4, 17:15, 15:5)
 Таиланд — ОАЭ 3:2 (15:13, 2:15, 15:13, 13:15, 16:14)

Матч за 15-е место 
25 октября
 ОАЭ — Южный Йемен 3:-.

Матч за 13-е место 
25 октября
 Саудовская Аравия — Таиланд 3:-.

Матч за 11-е место 
25 октября
 Австралия — Новая Зеландия 3:-.

Матч за 9-е место 
25 октября
 Ирак — Иран 3:1 (15:7, 8:15, 15:12, 15:11).

Матч за 7-е место 
25 октября
 Пакистан — Бахрейн 3:-.

Матч за 5-е место 
25 октября
 Индия — Тайвань 3:-.

Матч за 3-е место 
25 октября
 Южная Корея — Кувейт 3:-.

Финал 
25 октября
 Япония — Китай 3:0 (15:13, 15:4, 15:9).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1987 год в волейболе